Varie unità della Marina militare peruviana hanno portato il nome BAP Aguirre:
  – incrociatore portaelicotteri 
  – fregata missilistica